Жовтневе — низка населених пунктів і місцевостей в Україні, які беруть назву від Жовтневого перевороту.

Села 
 Жовтневе — Луганська область, Сватівський район, Троїцька селищна громада

Місцевості 
 Жовтневе — місцевість у Києві, раніше — селище

Заказник 
 Жовтневе — ботанічний заказник, Житомирська область

Колишні назви

Селища міського типу 
 Жовтневе — колишня назва смт Благодатне (Волинська область, Нововолинська міська рада)
 Жовтневе — колишня назва смт Миролюбів (Житомирська область, Лугинський район)
 Жовтневе — колишня назва смт Миколаївка (Сумська область, Білопільський район)

Села 
 Жовтневе — колишня назва села Вишневе (Вінницька область, Калинівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Попівці (Вінницька область, Погребищенський район)
 Жовтневе — колишня назва села Сусваль (Волинська область, Володимирський район)
 Жовтневе — колишня назва села Саксаганське (Дніпропетровська область, Криничанський район)
 Жовтневе — колишня назва села Кулішеве (Дніпропетровська область, Петриківський район)
 Жовтневе — колишня назва села Вакулове (Дніпропетровська область, Софіївський район)
 Жовтневе — колишня назва села Маклаївка (Житомирська область, Малинський район)
 Жовтневе — колишня назва села Калинівка (Житомирська область, Олевський район)
 Жовтневе — колишня назва села Квітневе (Житомирська область, Попільнянський район)
 Жовтневе — колишня назва села Нова Чорнорудка (Житомирська область, Ружинський район)
 Жовтневе — колишня назва села Забереж (Закарпатська область, Хустський район)
 Жовтневе — колишня назва села Вербове (Запорізька область, Вільнянський район)
 Жовтневе — колишня назва села Оленокостянтинівка (Запорізька область, Гуляйпільський район)
 Жовтневе — колишня назва села Тарсалак (Запорізька область, Михайлівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Форойс (Запорізька область, Розівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Покровське (Запорізька область, Токмацький район)
 Жовтневе — колишня назва села Жереб'ятин (Київська область, Бориспільський район)
 Жовтневе — колишня назва села Дмитрівка (Київська область, Бородянський район)
 Жовтневе — колишня назва села Вознесенське (Київська область, Згурівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Зелений Яр (Київська область, Кагарлицький район)
 Жовтневе — колишня назва села Студеники (Київська область, Переяслав-Хмельницький район)
 Жовтневе — колишня назва села Яблучко (Кіровоградська область, Бобринецький район)
 Жовтневе — колишня назва села Кленове (Кіровоградська область, Голованівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Миролюбівка (Кіровоградська область, Новомиргородський район)
 Жовтневе — колишня назва села Лебедине (Кіровоградська область, Устинівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Джерельне (Луганська область, Сватівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Новомихайлівське (Миколаївська область, Врадіївський район)
 Жовтневе — колишня назва села Цвіткове (Миколаївська область, Доманівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Станційне (Миколаївська область, Новобузький район)
 Жовтневе — колишня назва села Степове (Миколаївська область, Новобузький район)
 Жовтневе — колишня назва села Зоряне (Миколаївська область, Первомайський район)
 Жовтневе — колишня назва села Каракурт (Одеська область, Болградський район)
 Жовтневе — колишня назва села Вишневе (Одеська область, Любашівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Матильдівка (Одеська область, Тарутинський район)
 Жовтневе — колишня назва села Буци (Одеська область, Ширяївський район)
 Жовтневе — колишня назва села Докторове (Одеська область, Ширяївський район)
 Жовтневе — колишня назва села Крижанівка (Одеська область, Ширяївський район, Армашівська сільська рада)
 Жовтневе — колишня назва села Степове (Полтавська область, Гадяцький район)
 Жовтневе — колишня назва села Зарічне (Полтавська область, Глобинський район)
 Жовтневе — колишня назва села Сотницьке (Полтавська область, Гребінківський район)
 Жовтневе — колишня назва села Панське (Полтавська область, Кобеляцький район)
 Жовтневе — колишня назва села Кащівка (Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район))
 Жовтневе — колишня назва села Покровське (Полтавська область, Лубенський район)
 Жовтневе — колишня назва села Рокити (Полтавська область, Семенівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Павлівка (Полтавська область, Чутівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Нова Пляшева (Рівненська область, Радивилівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Курилівка (Сумська область, Конотопський район)
 Жовтневе — колишня назва села Степове (Сумська область, Лебединський район)
 Жовтневе — колишня назва села Соснівка (Сумська область, Недригайлівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Щоми (Сумська область, Охтирський район)
 Жовтневе — колишня назва села Вишневе (Сумська область, Сумський район)
 Жовтневе — колишня назва села Кобиловолоки (Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район) до 21 жовтня 1994 року
 Жовтневе — колишня назва села Соборне (Тернопільська область, Тернопільський район)
 Жовтневе — колишня назва села Високе (Харківська область, Барвінківський район)
 Жовтневе — колишня назва села Верхове (Харківська область, Близнюківський район)
 Жовтневе — колишня назва села Замулівка (Харківська область, Вовчанський район)
 Жовтневе — колишня назва села Лиман (Харківська область, Вовчанський район)
 Жовтневе — колишня назва села Богданівське (Харківська область, Дворічанський район)
 Жовтневе — колишня назва села Високе (Харківська область, Золочівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Боголюбівка (Харківська область, Ізюмський район)
 Жовтневе — колишня назва села Новоіванівське (Харківська область, Коломацький район)
 Жовтневе — колишня назва села Калинівка (Харківська область, Первомайський район)
 Жовтневе — колишня назва села Слобожанське (Харківська область, Харківський район)
 Жовтневе — колишня назва села Благодатне (Херсонська область, Чаплинський район)
 Жовтневе — колишня назва села Лісове (Хмельницька область, Волочиський район)
 Жовтневе — колишня назва села Мукша Китайгородська (Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район)
 Жовтневе — колишня назва села Нові Терешки (Хмельницька область, Красилівський район)
 Жовтневе — колишня назва села Дяків (Хмельницька область, Славутський район) до 19 жовтня 1995 року
 Жовтневе — колишня назва села Шпичинці (Хмельницька область, Хмельницький район) до 21 лютого 1994 року
 Жовтневе — колишня назва села Бубельня (Черкаська область, Монастирищенський район)
 Жовтневе — колишня назва села Нова Ольшана (Чернігівська область, Ічнянський район)
 Жовтневе — колишня назва села Рождественське (Чернігівська область, Коропський район)
 Жовтневе — колишня назва села Покровське (Чернігівська область, Менський район)
 Жовтневе — колишня назва села Дмитрівка (Чернігівська область, Прилуцький район)
 Жовтневе — колишня назва села Янжулівка (Чернігівська область, Семенівський район)

Селища 
 Жовтневе — колишня назва селища Домузли (Запорізька область, Приазовський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Чумаки (Миколаївська область, Миколаївський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Покровське (Полтавська область, Решетилівський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Копилове (Сумська область, Буринський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Покровське (Харківська область, Балаклійський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Слобожанське (Харківська область, Балаклійський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Калинове (Харківська область, Золочівський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Покровське (Харківська область, Красноградський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Лагідне (Харківська область, Лозівський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Ногайське (Херсонська область, Генічеський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Світанок (Херсонська область, Голопристанський район)
 Жовтневе — колишня назва селища Інженерне (Херсонська область, Херсонська міська рада)
 Жовтневе —  колишня назва селища Мирне (Черкаська область, Чорнобаївський район

Місцевості 
 Жовтневе — радянська назва району Левандівка у Львові

Зниклі населені пункти

Міста 
 Жовтневе — радянська назва міста Богоявленськ, тепер мікрорайон Богоявленський (більш вживана назва Вітовка) у Корабельному районі Миколаєва.

Селища міського типу 
 Жовтневе — колишнє смт Олександрійської міської ради Кіровоградської області, приєднане до міста Олександрія, нині Байдаківський мікрорайон.

Села 
 Жовтневе — колишнє село Поліського району Київської області, зняте з обліку 19 серпня 1999 року
 Жовтневе — колишнє село Сокальського району Львівської області, зняте з обліку 2 грудня 1993 року
 Жовтневе — колишнє село Диканського району Полтавської області, зняте з обліку 14 листопада 2012 року
 Жовтневе — колишнє село Зачепилівського району Харківської області приєднано в 1960-х роках до села Леб'яже
 Жовтневе — колишнє село Дергачівського району Харківської області приєднано в 1960-х роках до смт Гаврилівка; смт Гаврилівка, в свою чергу, в 1970-х роках приєднано до смт Солоницівка

Селища 
 Жовтневе — колишнє селище  Карлівського району Полтавської області 8 червня 1962 року приєднано до міста Карлівка
 Жовтневе — колишнє селище Аулівської селищної громади Криничанського району Дніпропетровської області

Див. також 
 Октябрське